Cappelletta ima više značenja:
 Cappelletta, Asti
 Cappelletta, Genoa
 Cappelletta, Lecco
 Cappelletta, Mantua
 Cappelletta, Pavia
 Cappelletta, Piacenza
 Cappelletta, Venezia
 Cappelletta, Verona